Allomycterus är ett släkte av fiskar. Allomycterus ingår i familjen piggsvinsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Piggsvinsfiskar
Allomycterus